Аббревиатура RTP может означать
 Real-time Transport Protocol
 Rádio e Televisão de Portugal ()
 RTP Internacional — португальский международный телеканал
Return to Player — процент возврата игроку в азартных играх

См. также 
 RTPN
 ZRTP